Numele Lucan pare a fi originare din orașul Suceava ținând aproximativ 50% de LUCAN din toate România. Acest nume înseamnă lumina sau luminozitatea.
 Familia Lucan
 Mihai Lucan

Vezi și 
 Marcus Annaeus Lucanus

Nume de familie românești
Listă de nume românești - litera L